Ferdinando d'Aviz (1402-1443) detto il Santo
 Ferdinando d'Aviz (1433-1470) duca di Viseu
 Ferdinando d'Aviz (1507-1534)